Графиня Екатерина Ивановна Разумовская (урождённая Нарышкина;  — , Санкт-Петербург) — статс-дама, кавалерственная дама, жена последнего гетмана Войска Запорожского, генерал-фельдмаршала Кирилла Григорьевича Разумовского.

Биография 
Дочь флотского капитана Ивана Львовича Нарышкина (1700—1734) и Дарьи Кирилловны Нарышкиной (1709—1730). Отец приходился племянником царице Наталье Кирилловне, то есть Екатерина Ивановна приходилась троюродной сестрой императрице Елизавете Петровне.

Мать скончалась, когда Екатерине был лишь год, а спустя ещё четыре года скончался и её отец. Росла и воспитывалась в доме дяди, Александра Львовича, пока цесаревна Елизавета Петровна не взяла её себе во фрейлины.

После вступления на престол Елизавета была рада сосватать близкую родственницу, богатейшую невесту в России за графа Разумовского, брата своего фаворита. 29 июня 1746 состоялось обручение, а спустя три месяца, 27 октября, и свадьба, в присутствии императрицы, «знатнейших обоего пола особ», иностранных послов и с почти царскими почестями и торжествами. На следующий день Екатерина Ивановна была объявлена статс-дамой с пожалованием «пребогатого портрета». Приданое Екатерины Ивановны составляло почти половину огромного состояния Нарышкиных: до 44 000 крестьян, с огромными пензенскими вотчинами, подмосковными Петровским-Разумовским, Троицким-Лыковым, Поливановым, Черкизово и целый квартал в Москве — Романов двор, а также 50 сундуков и ларцов с драгоценностями, мехами, серебром, полотном, парчой, книгами, гравюрами, деньгами и так далее.

По восшествии на престол Екатерина II удостоила Разумовских своим посещением, 25 июля 1762 года, возложив на Екатерину Ивановну Екатерининскую ленту. Однако скоро последовало охлаждение в отношениях. Недовольная гетманством Разумовского Екатерина II стала недоверчиво относиться не только к нему, но и к его жене. Так, узнав, что Разумовская собирается из Глухова в Санкт-Петербург, императрица через курьеров узнавала «народный ли это слух, или от верных людей слышано», и придиралась к путешествию графини. Так, в письме А. В. Олсуфьеву она писала: «Сказывают, что лошадей по ста на станциях безденежно брала, и будто два гренадера и сержант, которые везде перед нею шествовали, чуть не до смерти в Яжелбицах ямщика избили и если то так, то велеть курьеру, чтобы советовал обиженным мне подать челобитную».

В своих «Записках» Екатерина II отмечала, что хотя граф Разумовский и не по своей охоте женился, но «казалось, они хорошо жили». Однако семейное согласие в последние годы жизни графини часто нарушалось из-за любовных похождений фельдмаршала и разногласий в вопросе воспитания многочисленных детей, которых Екатерина Ивановна баловала.

Всегда оставаясь «верною супругой, попечительной матерью, доброй родственницей и кроткой госпожой в доме» Екатерина Ивановна Разумовская скончалась в Санкт-Петербурге в 1771 году. Была похоронена в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, рядом с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. По семейному преданию, у гроба её как родственницы покойной императрицы дежурили камергеры и придворные дамы.

Семья 
27 октября 1746 года Екатерина Нарышкина вышла замуж за Кирилла Разумовского (1728—1803). У супругов было шесть сыновей и пять дочерей:
 Наталья Кирилловна (1747—1837), фрейлина, с 1772 года была замужем за Николаем Александровичем Загряжским (1743—1821).
 Алексей Кириллович (1748—1822), действительный камергер, тайный советник, сенатор, министр народного просвещения.
 Елизавета Кирилловна (1749—1813), фрейлина, в 1775 году против воли отца и императрицы Екатерины, ранее заточившей по просьбе её отца её суженого генерал-адъютанта Петра Фёдоровича Апраксина (1728—1811)- отца её ребёнка — на полгода в Петропавловскую крепость за роман с фрейлиной с условием никогда не общаться с Елизаветой и её семьёй и после освобождения, вышла замуж за своего избранника, после чего он более 2 лет был секретным узником в монастыре на Урале. После освобождения мужа жила с мужем до смерти Екатерины II в Казани, так как ему был запрещён въезд в столицы. Их сын — Александр, агент русского правительства в Австрии. В браке родились также две дочери — Аделаида и Мария.
 Пётр Кириллович (1751—1823), обер-камергер, в 1774 году против воли отца женился на фрейлине С. С. Черторыжской, урождённой Ушаковой (1746—1806).
 Андрей Кириллович (1752—1836), светлейший князь, дипломат.
 Дарья Кирилловна (1753—1762), скончалась девятилетним ребёнком, похоронена в семейной усыпальнице своей матери в Московском Высоко-Петровском монастыре. Усыпальница находится в Боголюбском храме монастыря. В настоящее время в нём проводятся реставрационные работы. Надгробия до наших дней не сохранились.
 Анна Кирилловна (1754—1826), фрейлина, отличалась красивой наружностью, была замужем за князем В. С. Васильчиковым.
 Прасковья Кирилловна (1755—1808), фрейлина, против воли была выдана замуж за генерал-фельдмаршала И. В. Гудовича (1741—1820).
 Лев Кириллович (1757—1818), генерал-майор, был женат на Марии Григорьевне Голицыной, ур. Вяземской (1772—1865).
 Григорий Кириллович (1759—1837), геолог, ботаник, литератор, жил почти постоянно за границей.
 Иван Кириллович (1761—1802), генерал-майор, командир Малороссийского гренадерского полка.

Предки

Литература 
 Русские портреты XVIII—XIX столетий. Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича. — СПб., 1906. — Т. 2, Вып. 3, № 65.
 Русский биографический словарь: В 25 т. / Под наблюдением А. А. Половцова. — М., 1896—1918. — Т. 21. — С. 424—425.

Графини Российской империи
Екатерина Ивановна
Екатерина
Статс-дамы
Похороненные в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры